Сергей Николаевич Чирков (родился  в с. Новолимаровка Беловодского района Ворошиловоградской (теперь Луганской) области — украинский прозаик, поэт, публицист, переводчик. Заслуженный работник культуры Украины (1999). Отличник народного образования Украины (1985). Основатель литературной группы «Самотній вовк» (2010).

Биография

Семья 
Отец Николай Семенович (1927—1999) — сельский водитель, мать Надежда Васильевна (1925—2002) — трактористка, продавец, птичница. Жена Валентина Николаевна (1951) — филолог, заместитель директора частной издательской фирмы. Сын Владислав (1975) — участник боевых действий (2014—2015), младший научный сотрудник Государственного учреждения «Институт общественного здоровья им. А. Н. Марзеева Национальной академии медицинских наук Украины». Дочь Ирина (1978) — менеджер-экономист, директор по производству частной фирмы.

Образование 
Учился в Новолимаровской восьмилетней и Беловодской средней школах (1957—1967). Окончил российское отделение филологического факультета Ворошиловградского государственного педагогического института имени Т. Г. Шевченко (1968—1972 годы) учился на заочном отделении поэзии Литературного института имени М. Горького в Москве (1971—1975).

Трудовая деятельность 
После окончания школы работал заведующим Новолимаровской сельской библиотекой и корреспондентом Беловодской районной газеты «Маяк коммунизма».

Получив высшее образование и отслужив в армии (1972—1973), сосредоточился на журналистской работе:
 литературный сотрудник и завотделом Луганской областной газеты «Молодогвардеец» (1973—1977);
 инструктор сектора печати ЦК ЛКВМ Украины (1977—1980);
 завотделом газеты «Молодежь Украины» (1980—1983);
 заместитель главного редактора Главной редакции литературно-драматических программ Республиканского телевидения (1983—1984);
 ответственный секретарь и главный редактор журнала «Одноклассник» (1984—2003).

Основал два журнала: — «Лель» (1992) и «Лель-ревю» (1994), которые выдавал до 2003 г.. 1994 года учредил и возглавил издательскую фирму.

В 2003—2007 годах ответственный редактор газеты «Известия», в 2008—2012 — первый заместитель главного редактора «Крестьянской правды от Ивана Бокого».

В последующем — на творческой работе.

Член Национального союза журналистов Украны (c 1977), Национального союза писателей Украины (c 1994)

Творческая деятельность

Русскоязычный период 
В школьные годы печатался в районной газете.

Публикации в коллективном сборнике «Я люблю тебя, жизнь» (1979) и литературной альманахе «Паруса» (1983) остались практически незамеченными.

По-настоящему дебютным можно считать 1988 год, когда выходят сборник стихов «Майские метели», чернобыльская поэма «Как казаки беду хоронили» и перевод на русский язык повести Оксаны Иваненко «Родные дети» (вместе с Георгием Почепцов), которые нашли отклик в критики.

Чирков известен как организатор издательского дела: два десятилетия возглавлял журнал для подростков «Одноклассник», более десяти лет был основателем, издателем и бессменным руководителем журналов «Лель» и «Лель-ревю», директором издательской фирмы «Деркул».

В эти годы он издает книгу стихов «Все остается на земле» (1990), печатает для детей «Повесть о ненайденном пистоль» (2000), участвует в коллективных сборниках «Декалуг» (1994), «Родственные творчеством» (1998), собирает и выпускает книгу воспоминаний «Изобретение Петра Биливоды» (2004), упорядочит и выдает фольклорную сборник «Он меня любит и любит» (1994). Много переводит, в частности — историческую повесть Юрия Ячейкин «Гости из греков», поэзии Павла Тычины, Максима Рыльского, Николая Руденко, Владимира Сосюры, Василия Голобородько, Игоря Калинца, Степана Сапеляка, Петра Биливоды, Ивана Малковича, Николая Лукива, и др.

Подготовил к печати уникальную шеститомный «Историю человеческой любви в анекдотах», которая, к сожалению осталась неизданной.

Украиноязычный период 
На украинский язык перешел после гибели поэта Петра Биливоды (1954—1997), с которым дружил много лет. Украинского языка требовал и журнал «Лель» (1992—2003), который задумывался как чисто национальный проект. На страницах «Леля», в частности, в переводах Сергея Чиркова появились проза Аркадия Аверченко, Виктора Астафьева, Константина Вагинова, Владимира Войновича, Михаила Веллера, Мэтью Булла, Сильвии Бурдон, Анаис Нин, Анн-Мари Вильфранш, поэзия Александра Блока , Валерия Брюсова, Александра Вертинского, Леонида Вышеславского, Андрея Вознесенского.

Древних авторов Азии и Ближнего Востока он переводит с ритмизированных подрядчиков, среди них, в частности, Абу-ль-Атахия, Абу Нувас, Аль-Маарри, Аль-Ахталь, Агафий, Антипатр Фессалоникиець, Аш-Шариф и другие мировые классики.

Создает Чирков и собственные стихи. Значительная часть из них вошла в сборник «На Луне не ходят по земле», работу над которой была завершена в 2008 году. Свет книга не вышла и считается утраченной.

В последние годы сосредоточился на прозе — издал двухтомный роман-путешествие «Ковчег. Колыбельная для смерти» (2012), написал повесть «Дом-Дом» (2013). Активно выступает с публицистическими статьями и политическими комментариями.

Материалы

Проза 
 «Повесть о ненайденном пистолете» (2000)
 «Істории» (2010)
 «Ковчег. Колыбельная смерти» (2012) 
 «Дом-Дом» (2013) 
 «Герой России» (2014)

Поэзия 
 «Паруса» (1983)
 «По белу свету» (1986)
 «Хроники хутора Мелового» (1987)
 «Майские метели» (1988)
 «Как казаки беду хоронили» (1988).
 «Время уплаты всех долгов» (1991)
 «Так редко говорим с друзьями» (1994)

Публицистика 
 Пять поводов для раскаяния (2004)
 Дорога домой (2004)
 С одного корня (2010)
 Юрий Ильенко. Отсроченное прощание (2010)
 В поисках праведника (2010)
 Дороги Мусия Коршуны (2010)
 Дорога в никуда (2011)
 Розовая ласточка Николая Мирошниченко (2011)
 Камешек в сапоге (2012)
 От войны к любви (2012)
 Всероссийский «Sieg Heil!» (2014)
 В ожидании Гитлера (2014)
 Госпожа снова на панели (2014)
 В мировой энциклопедии Путина искать на букву «Х» (2014)
 Мастера культуры России также мастерили войну с Украиной (2014)
 На Донецк и Луганск упала наказание за библейский грех (2014)
 На Донбассе идет Отечественная война, а не антитеррористическая операция (2014)
 Почему сошел с ума рядовой Мальцев (2014)
 Как с Путина лепят шар (2014)
 За подбитый русский танк надо доплачивать (2014)
 Солдат России без чести, без доблести, без славы (2015)
 Оружие, которым Россия убивает украинский (2015)
 Только нам отмечать праздники по российскому календарю (2015)
 Гибридную войну запущен. На очереди крестовый поход? (2015)
 Онуфрий — сын Кирилла. Верноподданный врага Украины (2015)
 Путин устанавливает на Донбассе гибридный мир (2015)
 Я — националист не потому, что ненавижу, а потому, что люблю (2015)
 В прошлой жизни Путин был апостолом Павлом (2015)
 Путин учится в Сахарова (2015)
 Россия потеряла ядерный щит, который когда-то выковала для неё Украина (2015)
 Путинский режим следует заменить техническим правительством, а страну — разоружить (2015)
 Господь никогда не качал россиян в одной колыбели с Украинской (2015)
 Она победила. Он — проиграл (2016)
 Патриарх Кирилл подталкивает Россию к катастрофе (2016)
 Россия на территории Украины имеет именоваться Московией (2016)
 Страна выглядит уставшей и немного отчаявшихся

Акценты 
 "Ковчег. Колыбельная для смерти " 

По жанру это «роман-путешествие в 333 воспоминаниях, снах и видениях». Двухтомное сочинение состоит из сорока дней-разделов, каждый из которых в свою очередь содержит семь подразделений и одну-две вставные новеллы. «Ковчег» имеет два сюжетных пласта. Критики отметили определённое структурное родство с романом «Мастер и Маргарита». Но если у Булгакова в историю нашего вмонтирован библейский (евангельский) сюжет, то в «Ковчеге» наоборот: истории современников погружено в библейское событие. Интересным представляется и то, что предметом художественного исследования автор сделал жизнь реальных людей.
«Ковчег» можно считать романом-предчувствием. Действие в нём начинается на небольшой реке Луганщины, которая неожиданно выходит из берегов, заливает село, все окрестные земли и превращается во всемирный потоп. За год по завершении произведения на востоке Украины началась война.
- О чём ваш «Ковчег …» — о сорокадневной жизни на речной судне или о путешествии в смерть?
— Если бы я был большим нахалом, чем есть на самом деле, и не боялся, что мои слова услышит Господь сказал так: в романе изложен опыт умирания. Однако я такого не скажу, ведь знаю: такой опыт невозможен в принципе. Человеку никогда не откроется то, чего ему знать не стоит. 
(Из интервью Сергея Чиркова)
 
«Дом-Дом»
Повесть автор задумал как «недетектив в 225 убийствах и 17 покушениях». Его героями являются двенадцать смельчаков некой страны которых объединил внутренний протест, нежелание мириться с преступными действиями власти. Чашу их гнева переполнил "Закон о букве «Ї», принятый высшим законодательным органом страны. По странному стечению позорное голосования в тамошнем Сенобри произошло через семь минут после принятия аналогичного по содержанию документа украинским парламентом.
Мятежное правосудия смельчаки вершат в ночь на 21 декабря 2012, когда все ожидали конца света.
Повесть, как и роман «Ковчег», во многом оказалась пророческой. Через два месяца после завершения публикации произведения на сайте «Газеты по-украински» грянула революция Достоинства. Случилось то, что казалось невозможным, когда автор садился за свое произведение.

Ссылки 
 Страница Сергея Чиркова в Украинской электронной библиотеке «Лібрук»  
 Сайт Беловодской районной госадминистрации «Выдающиеся деятели Беловодщины»
 Сайт Луганской областной администрации «Выдающиеся земляки»
 Сергій Чирков: «Плейбой» і «Пентхауз» у кіосках з’явилися вже після того, як зник «Лель». Газета «Друг читача». — 17.01.2013. 
 Писатели Украины: Справочник — Днепропетровск, 1996. -С.327
 Писатели Украины: Справочник — Киев, 2006. -С.456
 Информация про С. Н. Чиркова на Сервере журналистов при ВР Украины